Bruno Leydet, noto anche con lo pseudonimo di Bertrand Defos (1890-1962) – scrittore francese
 Fortuné Leydet (1780-1854) – politico e militare francese
 Joseph Leydet (1855-1919) – magistrato francese
 Victor Leydet (1845-1908) – politico francese
 Victor Leydet (1861-1904) – pittore e grafico pubblicitario francese
 Victor Leydet (1910-1975) – partigiano francese